Allersdorf (Thüringen) - Duitsland
 Allersdorf (Weißkirchen) - Stiermarken, Oostenrijk
 Allersdorf (Schierling) - Beieren
 Allersdorf (Kollnburg) - Beieren
 Allersdorf (Gößweinstein) - Beieren
 Allersdorf (Bogenberg) - Beieren
 Allersdorf (Abensberg) - Beieren